Астахов— російське прізвище. Жіноча форма — Астахова.

Чоловіки 
 Астахов Віктор Іванович
 Астахов Олег Юрійович (1954) — російський дипломат.
 Астахов Сергій Віконтович (нар. 1969) — російський актор театру і кіно.
 Астахов Федір Олексійович (1892—1966) — радянський військовий діяч, маршал авіації.

Жінки 
 Астахова Валентина Іларіонівна (1935) — український історик, доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, колишній ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (1991–2011), почесний ректор «НУА», кавалер Ордену княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів, заслужений працівник освіти УРСР, почесний громадянин міста Харкова.
 Астахова Поліна Григорівна (1936) — українська гімнастка багаторазова олімпійська чемпіонка.
 Астахова Катерина Вікторівна (18 березня 1959) — ректор ХГУ «НУА» (2011 — теперішній час), доктор історичних наук, професор.
 Астахова Катерина Павлівна ( 1986) — російська та українська акторка театру і кіно, співачка.
 Астахова Наталія Василівна (*1953) — радянська та українська російськомовна письменниця-фантастка та журналістка.
 Астахова Тамара Валеріївна — член Центральної виборчої комісії.
 Астахова Христина Андріївна ( 1997) — колишня російська фігуристка, що виступала в парному катанні з Олексієм Рогоновим.

Російські прізвища